Уи́льям Га́ррати (; 6 октября 1878, Бирмингем, Англия — 6 мая 1931, там же), более известный как Би́лли Га́ррати () — английский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Начал карьеру в «Астон Вилле» в 1897, в 1899 году стал игроком основы и в том же году, забив 29 голов, стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В 1900 году стал чемпионом Англии, а в 1905 выиграл Кубок. В 1906 потерял место в основе. В 1908 перешёл в «Лестер Фосс», однако не смог пробиться в основу.

В 2019 году капитаном «Астон Виллы» стал праправнук Билли Гаррати — Джек Грилиш.

Достижения

Командные 
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1898/99, 1899/00
 Обладатель Кубка Англии: 1905
 Обладатель Суперкубка шерифа Лондона (2): 1899, 1901

Личные 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона: 1900

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Линкольн Сити»